Iddesleigh peut désigner :
 Iddesleigh, un hameau situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Iddesleigh, un village et une paroisse civile du comté de Devon en Angleterre.